

Нан — міська громада у регіоні Бургундія-Франш-Конте.

Нан — місто, центр однойменної провінції.